Коста Верде има више значења:

 Коста Верде
 Коста Верде (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Коста Верде (Сан Блас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Коста Верде, Виверо (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику